Diukowie Hazzardu – amerykański serial telewizyjny (1979–1985)
 The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood – amerykański film telewizyjny
 Diukowie Hazzardu – amerykański film z 2005
 Diukowie Hazzardu: Początek – amerykański film z 2007, prequel